Hofheimer ist der Familienname folgender Personen:
 Aline Rhonie Hofheimer (1909–1963), US-amerikanische Pilotin
 Charlie Hofheimer (* 1981), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler